Szwajcaria:
 Oberhasli – dawny okręg (Amtsbezirk) w kantonie Berno

Zobacz też:
 Interlaken-Oberhasli